Ставківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Ставківська сільська рада — Вінницька область, Бершадський район
 Ставківська сільська рада — Вінницька область, Піщанський район
 Ставківська сільська рада — Миколаївська область, Веселинівський район
 Ставківська сільська рада — Полтавська область, Зіньківський район

Ліквідовані
 Ставківська сільська рада — Одеська область, Березівський район